Soraya (en ) est un prénom d'origine perse, dérivé du prénom arabe Thurayya (mot qui désigne les Pléiades, en astronomie). Il est populaire en Europe du fait de l'influence qu'a eue Soraya Esfandiari Bakhtiari sur la vie mondaine du continent.

Prénom
Thouraya : 
 Soraya :

Télécommunication 
 Thuraya, système de téléphone satellitaire émirati.

Télévision 
 Soraya, téléfilm italien

Pseudonyme 
 Soraya (1969-2006), auteure-compositrice-interprète, guitariste, arrangeuse et productrice.

Notes et références 

Prénom féminin